Ю́жное — электродепо в нескольких городах:

* «Южное» — проектируемое электродепо Московского метрополитена.
 «Южное» — электродепо Петербургского метрополитена.